Гран-при Сингапура 2022 года (официально ) — семнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» 2022 года. Прошёл 30 сентября — 2 октября на трассе «Марина-Бэй», Сингапур.
 
Квалификацию выиграл Шарль Леклер из команды Ferrari.
 
В гонке победил Серхио Перес из команды Red Bull, вторым финишировал Шарль Леклер, третьим — Карлос Сайнс-мл. из Ferrari.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Темно. Подсыхающая трасса. Воздух +27 °C, трасса +27…28 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 2:00,971
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Темно. Подсыхающая трасса. Воздух +26…27 °C, трасса +29…28 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Джордж Расселл ( Mercedes) — 1:46,458, поставлен на 54 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира
 

 

Спорт в Сингапуре в 2022 году
Гран-при Сингапура